Übersetzungsdienst steht für:
 Dienstleister zur Übersetzung fremdsprachiger Rede, siehe Dolmetscher
 Dienstleister zur Übersetzung fremdsprachiger Texte, siehe Übersetzungsdienstleister
 Computerprogramm zur Übersetzung fremdsprachiger Texte, siehe Liste von maschinellen Übersetzern